Dicymbe är ett släkte av ärtväxter. Dicymbe ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Dicymbe